Лас Голондринас има више значења:

 Лас Голондринас (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Голондринас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Голондринас (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Голондринас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Голондринас (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Голондринас (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Голондринас (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Голондринас (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Голондринас (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Голондринас (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Голондринас (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Голондринас (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Голондринас (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Голондринас (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Голондринас (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Голондринас (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Голондринас (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Голондринас (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Голондринас (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Голондринас (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Голондринас (Хикипилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Голондринас (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Голондринас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Голондринас (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Голондринас (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Голондринас (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Голондринас (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Голондринас (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Голондринас (Сан Николас Толентино), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Голондринас (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Голондринас (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Голондринас (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Голондринас (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Голондринас (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Голондринас (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Голондринас (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Голондринас, Хаиме Рамос (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Голондринас (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Голондринас (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Голондринас (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Голондринас (Тустиља), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Голондринас (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Голондринас (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику